Безруки — топоним

Украина 
 Безруки — село,  Зеньковский район,  Полтавская область
 Безруки — село,  Дергачёвский район,  Харьковская область